Ярослав Дробний (1921–2001) — чеський і єгипетський тенісист (володар 4 титулів на турнірах Великого шолома) та хокеїст (чемпіон світу 1947 року).
 Ярослав Дробний (нар. 1979) — чеський футболіст, воротар клубу Гамбург.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок